

Geografia
Corigliano Calabro – frazione del comune di Corigliano-Rossano (CS)
Corigliano d'Otranto – comune italiano in provincia di Lecce
Corigliano – frazione di Sessa Aurunca (CE)
Corigliano – frazione di Villaricca (NA)

Persone
Domenico Corigliano – ingegnere, progettista di Palazzo Barbera (Reggio Calabria)
John Corigliano – compositore statunitense (1938–)

Sport
Volley Corigliano – squadra di pallavolo maschile di Corigliano Calabro